Delisle (eenheid), een temperatuurschaal
Delisle (krater), een maankrater
Delisle (Canada), een stad in Canada
Grey DeLisle, Amerikaanse zangeres, lied-schrijver en een stemacteur
Joseph-Nicolas Delisle, Frans astronoom
Raymond Delisle, voormalig Frans wielrenner
Guy Delisle, Canadees striptekenaar
Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Frans dichter
Guillaume Delisle, Frans cartograaf
Léopold Victor Delisle, Frans historicus
Esther Delisle, Canadees historica